Rinaldo Luís Dias Amorim, Braziliaans voetballer
 Antônio Rinaldo Gonçalves, Braziliaans voetballer
 Rinaldo Francisco de Lima, Braziliaans voetballer
 Rinaldo José Martorelli, Braziliaans voetballer
 Rinaldo Lopes Costa, Braziliaans voetballer
 Rinaldo (opera), een opera van Georg Friedrich Händel
 Rinaldo (Brahms), een cantate van Johannes Brahms